Аги́нское:
 Агинское — посёлок городского типа, административный центр Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
 Агинское — село, административный центр Саянского района Красноярского края.